Васенево — название населённых пунктов в России:
 Васенево — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Васенёво — деревня в Поназыревском районе Костромской области.
 Васенево — посёлок в Шарьинском районе Костромской области.
 Васенево — деревня в Кашинском районе Тверской области.

См. также 
 Весенёво